Honkytonk Man – film di Clint Eastwood
 The Honky Tonk Man – pseudonimo del wrestler Wayne Farris
 Honky Tonk Man – album di Steve Young